Droga krajowa nr 61 (Czechy)
 Droga krajowa nr 61 (Polska)
 Droga krajowa nr 61 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 61 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A61